Тревор Д. Вули  английский математик, профессор математики Бристольского университета.  Сфера его интересов включает теорию чисел, диофантовы уравнения, гармонический анализ, теорию и приложения экспоненциальных сумм.  Он внес выдающийся вклад в решение проблемы Варинга, за что был награждён премией Салема в 1998г.  

Степень  бакалавра он получил 1987 г. в Кембриджском университете, а степень  доктора философии, под руководством Роберта Ч. Вогана в 1990 г. в Лондонском университете.  В 2007 он был избран в Королевское общество.

Основной вклад в науку 
Т. Вули получил новую оценку известной функции Харди  в проблеме Варинга. А именно, установил, что для некоторой константы ,

Премии и звания 
 Премия Салема, 1998 г.
 Приглашенный докладчик, Международный математический конгресс, Пекин 2002 г.
 Член Королевского общества, 2007 г.

Важнейшие работы 
 Trevor D. Wooley, Large improvements in Waring's problem.  Ann. of Math. (2) 135 (1992), no. 1, 131—164.
 Trevor D. Wooley, Quasi-diagonal behaviour in certain mean value theorems of additive number theory.  J. Amer. Math. Soc. 7 (1994), no. 1, 221—245.
 Trevor D. Wooley, Breaking classical convexity in Waring's problem: sums of cubes and quasi-diagonal behaviour. Invent. Math. 122 (1995), no. 3, 421—451.

Примечания

Ссылки 
 Trevor Wooley's Home page.
 Bristol Research Profile.

Члены Лондонского королевского общества